Emitea – personaggio della mitologia greca, sorella di Tenete e figlia di Apollo (o di Cicno) e di Procleia
 Emitea (o Molpadia) – personaggio della mitologia greca, figlia di Stafilo e Crisotemi e sorella di Reo e Parteno